«Белка́рд» — футбольный клуб из города Гродно. Основан в 1992 году под названием «Кардан Флайерс». В сезонах 1992/93 — 1993/94 команда играла во второй лиге. С сезона 1994/95 «Кардан Флайерс» выступал в первой лиге. Перед сезоном 1998 команда была переименована в «Белкард», на следующий год объединилась с клубом «Неман» Гродно. В 2006 году команда была воссоздана на базе спортивного общества «Динамо» и ОАО «Белкард». Расформирована в конце 2012.

В 2006 году занял первое место во Второй лиге, с 2007 по 2011 годы выступал в Первой лиге. В 2012 выступал во второй лиге и занял 9-е место.

Названия клуба 
 «Кардан Флайерс» (1992—1997)
 «Белкард» (1998)
 «Динамо-Белкард» (2006—2008)
 «Белкард» (2009—2012)

Достижения 
 Высшее достижение в чемпионате Беларуси — 7 место в Первой лиге (2008).
 Высшее достижение в Кубке Беларуси — 1/8 финала (2008/2009, 2011/2012).
 Чемпион Второй лиги (2006).

Выступление в чемпионатах Беларуси 

Д2: 138 матчей: +46=21-71, мячи 149—198.
Д3: 68 матчей: +41=13-14, мячи 159-63.

Известные воспитанники 
 Дмитрий Борисейко
 Сергей Кривец
 Сергей Политевич
 Павел Савицкий

Тренеры 
 Сергей Нефёдов (1992—?)
 Вячеслав Сиваков (1990е)
 Станислав Уласевич (1990е)
  Александр Антонов (2006 — май 2007)
 Дмитрий Троско (май 2007—2010)
 Павел Батюто (2011)
 Артур Кривонос (2011, и. о.)
 Владимир Семериков (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование
Спортивные клубы Гродно